Чемпіонат України з гандболу серед жінок 2015/2016 — двадцять п'ятий чемпіонат України

Суперліга 

2015—2016
2015 в українському спорті
2016 в українському спорті